Jim Dowd (ur. 1951) – brytyjski polityk
 Jim Dowd (ur. 1968) – amerykański hokeista